Le Cri de l'innocence est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Le Cri de l'innocence, œuvre politique d’Olympe de Gouges écrite en septembre 1792,
 Le Cri de l'innocence, roman biographique sur Solitude, écrit par Gabriel Souleyka en 2020.

Cinéma 
 Le Cri de l'innocence, film muet italien réalisé par Augusto Genina, sorti en 1914.